Next — третий студийный альбом группы Journey, выпущенный 9 февраля 1977 года на лейбле Columbia. Диск занял 85-е место чарта Billboard.

Об альбоме 
Next развивает музыкальные идеи предыдущего альбома группы, Look Into The Future, но содержит больше элементов джаз-фьюжна, и потому близок к дебютному альбому Journey.

Альбом включает в себя открывающий блюзовый трек «Spaceman», хард-роковую композицию «Hustler», инструментальную «Nickel And Dime», рок-балладу «I Would Find You» и песню «Karma», стилизованную под Джими Хендрикса.

Инструментальный трек «Cookie Duster» был включён в ранние версии альбома, но не присутствовал на релизной версии. Позднее этот трек был помещён на сборник Time³.

Список композиций

Участники записи 
 Gregg Rolie — клавишные, вокал, продюсер
 Neal Schon — гитара, бэк-вокал, продюсер
 Ross Valory — бас-гитара, продюсер
 Aynsley Dunbar — ударные и перкуссия, продюсер

Прочие
 Smiggy — звукоинженер, микширование
 Bruce Botnick — мастеринг
 Herbie Herbert — директор
 Bruce Steinber — фотография, дизайн обложки
 Ellie Oberzil — дизайн
 Mansfield — дизайн вкладыша

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы Journey
Альбомы Columbia Records